Bertelsmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Birke J. Bertelsmeier (* 1981), deutsche Komponistin
 Christa Bertelsmeier-Kierst (* 1952), deutsche Germanistin